Bargellini ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Bargellini (1879–1963), italienischer Chemiker und Hochschullehrer
 Niccolò Pietro Bargellini (1630–1694), Nuntius und Patriarch von Jerusalem